Thurau ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Thurau (Osternienburger Land), Ortsteil der Gemeinde Osternienburger Land, Sachsen-Anhalt
 Thurau (Schönthal), Ortsteil der Gemeinde Schönthal, Bayern
 Thurau (Wendland), Ortsteil der Gemeinde Woltersdorf, Niedersachsen
 Thurau, Dorf im Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Turowo (Kozłowo) im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Autobahnraststätte Thurau an der Autobahn A1 (Schweiz) bei Zuzwil SG, Ostschweiz
 Naturzentrum Thurauen, Informations- und Erlebniszentrum in Flaach, Zürcher Weinland

Thurau ist der Familienname folgender Personen:

 Björn Thurau (* 1988), deutscher Radrennfahrer
 Carsten Thurau (* 1967), deutscher Journalist
 Dietrich Thurau (* 1954), deutscher Radrennfahrer 

 Gustav Thurau (1863–1918), deutscher Romanist
 Hanno Thurau (geb. Hanno Melchert; 1939–1992), deutscher Schauspieler
 Hans-Jürgen Thurau (* 1952), deutscher Polizist
 Klaus Thurau (1928–2018), deutscher Nephrologe
 Miriam Thurau (* 1994), deutsche Schauspielerin
 Nikolaus Thurau (auch Niclass Turow, Nikolas Turow; 1623–1685?), deutscher Handwerker und Zunftmeister
 Rainer M. Thurau (* 1951), deutscher Künstler
 Sabine Thurau (* 1956), deutsche Kriminalpolizistin
 Thorsten Hennig-Thurau (* 1967), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Zoe Thurau (* 1997), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:

 Turau (Begriffsklärung)
 Thurow